Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки програла в 3-му колі Люціє Шафаровій.

Симона Халеп виграла титул, у фіналі перемігши Кароліну Плішкову з рахунком 6–4, 7–6(7–4).

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Двоє фіналісток Антверпена також вийшли без боротьби одразу в друге коло. Ними були:

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Dubai Tennis Championships 2015
Dubai Tennis Championships